Черепаха (Поліпшена черепаха) ( САУ Навроцького)  — проект важкої САУ, яку сам винахідник, інженер Навроцький, охарактеризував як «Рухому батарею». Поряд із САУ Дриженком один із перших проектів САУ.

Історія створення 
У ході Першої світової війни російські інженери та конструктори часто складали різні проекти танків. Особливо оригінальним був проект інженера Навроцького «Рухома батарея Поліпшена Черепаха», представлений на початку 1917 року . Цей проект відрізнявся від інших подібних проектів оригінальною ходовою частиною, що складалася з одного провідного сферичного котка та двох додаткових коліс меншого діаметра. Незважаючи на схожість із проектом Лебеденка, Навроцький не знав про збудований колісний танк Лебеденка , і про результати його випробувань.

Опис конструкції

Броньовий корпус та башта 
Про бронювання «Черепахи», що передбачалося, практично невідомо. Відомо, що вона була багатобаштової установкою, що сильно знижувало її вразливість.

Озброєння 
Особливо відмінним від інших проектів було імовірне озброєння «Черепахи». За задумом творця рухлива батарея мала озброюватися двома 203-мм гаубицями, двома 152,4-мм гарматами, вісьмома 76,2-мм гарматами і десятьма 7,62-мм кулеметами. Озброєння розміщувалося по бортах корпусу, у верхній вежі та двох бортових спонсонах, що надавало «рухомій батареї» ще більшу схожість із танком Лебеденко .

Двигун та трансмісія 
Маса цієї бойової машини наближалася до 192 тонн, правда про двигуни, які мали пересувати таку важку батарею, інформації не збереглося.

Ходова частина 
Про те, які рухливість та мобільність мали бути у САУ, практично нічого невідомо. Ймовірно, що внаслідок її величезної маси її швидкість була б дуже низькою (нижче, ніж у САУ Дріженка ).

Оцінка проєкту 
Навесні 1917 року комісія ГВТУ розглянула проект Навроцького, але до практичної реалізації справа не дійшла. Цілком природно, що маса питань виникала щодо динамічних характеристик цієї САУ та її експлуатаційних можливостях. Крім того, ходова частина «лафетного» типу вже встигла довести свою повну неспроможність, а її великі розміри робили з «рухливої ​​батареї» чудову мету. В цілому ж, втілення такої конструкції в металі, здавалося невиправдано ризикованим підприємством, зважаючи на сумнівні бойові характеристики, малу рухливість і високу вразливість машини.

Тим не менш, подібні проекти та їх розгляд показували, що у Російської імператорської армії був інтерес до бронетехніки та її створення, але не завжди передові проекти гідно оцінювалися.

Джерела 
http://aviarmor.net/tww2/tanks/ussr/pr_navrotski.htm
Винищувачі танків
Бронетехніка Російської Імперії
Танки Росії
Танки Першої світової війни